Le terme de Congrès des députés du peuple fut utilisé pour désigner plusieurs organes législatifs de l'histoire de la Russie et le Union soviétique :
 Congrès des Députés du Peuple d'Union Soviétique  (1989-1991)
 Congrès des députés du peuple de Russie (16 mai 1990 au 21 septembre 1993)